Por centenario puede entenderse a:

 el 100º aniversario de un acontecimiento, o las celebraciones que tienen lugar con dicho motivo;
 una persona con más de cien años.

Acontecimientos

 el Centenario Argentino, centésimo aniversario de la Revolución de Mayo, celebrado en 1910;
 el Centenario de México (1810-1910), acontecimiento del 16-09-1910 en conmemoración de la Independencia de México;
 el Centenario de México (1910-2010), acontecimiento previsto el 20-10-2010 en conmemoración de la Revolución mexicana;
 el cuarto centenario del descubrimiento de América, celebrado en 1892 en conmemoración del primer viaje de Cristóbal Colón a América;
 el quinto centenario del descubrimiento de América, celebrado en 1992 por el mismo motivo;

Toponimia

 Centenario, ciudad de la Provincia del Neuquén, Argentina;
 Centenario, localidad del Partido de La Costa, Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Centenario, barrio de Guayaquil, Ecuador;
 Villa Centenario, localidad del partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Centenario, localidad de Uruguay;
 estación Centenario, en Chile;
 el Estadio Centenario, de Montevideo, Uruguay;
 el Estadio Centenario, de Armenia, Colombia;
 el Estadio Centenario Dr. José Luis Meiszner, de la provincia de Buenos Aires, Argentina;
 el Parque Centenario, de Buenos Aires, Argentina;
 el Puente del V Centenario, un puente atirantado de Sevilla, España;
 el Puente Centenario, de Panamá;
 el Puente Centenario, de Santiago de Chile;
 la avenida Centenario, en Pucallpa, Perú;
 la avenida Centenario, en Bogotá, Colombia;

Otros

 la misión Centenario, que trata de enviar a un brasileño al espacio en colaboración con Rusia;
 Centenario, moneda de oro puro de México;
 El Parque Zoológico del Centenario en Mérida, Yucatán.
 Centennial, serie de televisión de Estados Unidos.

Enlaces externos